Le Classic Maybelline est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Series 4, se dispute à Deerfield Beach du 4 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Jaeger, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Barbara Potter et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Deerfield Beach
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1982
Deerfield Beach
Tennis aux États-Unis en 1982
Tennis en octobre 1982
Deerfield Beach